Заха́ровка — село Воловского района Липецкой области, центр сельского поселения «Захаровский сельсовет».

Основано в середине XVIII века крепостными крестьянами Захара Хитрово, почему и получило такое название, ранее называлось Хитро́во. По документам известна с 1778 года.

Расположена в 10 километрах севернее районного центра села Волово на реке Дубовец, левом притоке Олыма.

Также в Захаровке есть школа МБОУ СОШ с. Захаровка, в которой можно обучаться полноценных 11 лет.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воловского района (Липецкая область)